

Toponyme 

 Magliano Alfieri est une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont.
 Magliano Alpi est une commune italienne de la province de Coni dans la région Piémont.
 Magliano Sabina est une commune italienne de la province de Rieti dans la région Latium. 
 Magliano Romano est une commune italienne de la province de Rome dans la région Latium. 
 Magliano Vetere est une commune italienne de la province de Salerne dans la région Campanie. 
 Magliano de' Marsi est une commune italienne de la province de l'Aquila dans les Abruzzes. 
 Magliano in Toscana est une commune italienne de la province de Grosseto dans la région Toscane. 
 Magliano di Tenna est une commune italienne de la province de Fermo dans la région Marches. 
 Santa Croce di Magliano est une commune italienne de la province de Campobasso dans la région Molise.

Patronyme 

 Cleope Teresa Magliano (1888-1926), danseuse italienne ;
 Camilla Magliano (1985-), coureuse de fond italienne ;
 Giandomenico Magliano (1955-), diplomate italien.

Divers 
 Disque de Magliano, une tablette en plomb datant du .